Мост Мира — названия мостов:

 Мост Мира (Баутцен) () — автодорожный мост через долину реки Шпрее в Баутцене, Германия.
 Мост Мира (Вайль-ам-Райн) () — автодорожный путепровод через железнодорожные пути в городе Вайль-ам-Райн, Германия.
 Мост Мира (Вена) () — автодорожный мост через Дунайский канал и одноименная станция метрополитена в Вене, Австрия.
 Мост Мира (Вроцлав) () — автодорожный мост через реку Одру во Вроцлаве, Польша.
 Мост Мира (Вюрцбург) () — автодорожный мост через реку Майн в Вюрцбурге, Германия.
 Мост Мира (Калгари) () — пешеходный мост через реку Боу в Калгари, Канада.
 Мост Мира (Лион) () — пешеходный мост через реку Рону в Лионе, Франция.
 Мост Мира (Лондондерри) () — пешеходный мост через реку Фойл в Лондондерри, Северная Ирландия, Великобритания.
 Мост Мира (Неккаргемюнд) () — автодорожный мост через реку Неккар в Неккаргемюнде, Германия.
 Мост Мира (Ниагара) () — автодорожный мост через реку Ниагара, соединяющий Буффало (США) и Форт-Эри (Канада).
 Мост Мира (Плауэн) () — автодорожный мост через долину Syrabach в Плауэне, Германия.
 Мост Мира (Тбилиси) () — пешеходный мост через реку Куру в Тбилиси, Грузия.
 Мост Мира (Улан-Батор) () — автодорожный мост через реку Сэлбэ-Гол в Улан-Баторе, Монголия.
 Мост Мира (Франкфурт-на-Майне) () — автодорожный мост через реку Майн во Франкфурте-на-Майне, Германия.
 Мост Мира (Цзилун) () — автодорожный мост, соединяющий Цзилун с островом Мира, Тайвань.
 Мост Мира — неофициальное название моста через Суэцкий канал в городе Эль-Кантара, Египет.
 Мост Мира — неофициальное название моста сенатора Джорджа Митчелла между графствами Фермана и Каван на границе Ирландии и Великобритании.